Grigorij Minaškin (* 1. února 1991 Tallinn, Estonsko) je estonský zápasník–judista a sambista ruského původu.

Sportovní kariéra 
S judem/sambem začínal ve 14 letech v rodném Tallinnu v klubu SK Dvigatel. V estonské seniorské judistické reprezentaci se pohybuje od roku 2011. Připravuje se pod vedením Alexeje Budolina. V roce 2016 dosáhl na evropskou kontinentální kvótu pro účast na olympijských hrách v Riu, kde vypadl v úvodním kole s Kazachstáncem Maximem Rakovem na šido.

Vítězství 
 2016 - 1x světový pohár (Tunis)

Výsledky

Odkazy

Reference

Související články 
 Sport v Estonsku

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Grigorije Minaškin na Judoinside.com
 Výsledky a novinky Grigorije Minaškin na Judobase.org
 

Estonští judisté
Estonští olympionici
Narození v roce 1991
Narození 1. února
Žijící lidé
Muži